Sherbournia es un género con 13 especies de plantas con flores perteneciente a la familia Rubiaceae.

Taxonomía 
El género fue descrito por G.Don in J.C.Loudon y publicado en Encycl. Pl. Suppl. 2: 1323. 1855.

Especies

Referencias

Enlaces externos

 &  (eds.) 1996-. Index Nominum Genericorum (Plantarum). 2010 dEC 16 .

Gardenieae